Alfredo Pérez puede referirse a:

 Alfredo Pérez (1951), futbolista argentino.
 Alfredo Pérez Guerrero (1901-1966), jurista y lingüista ecuatoriano.
 Alfredo Pérez Rubalcaba (1951-2019), político español.
 Alfredo Pérez Gómez (1949), jugador de baloncesto español.